Varenhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Christiaan Varenhorst (* 1990), niederländischer Beachvolleyballspieler
 Wilhelm Varenhorst (1865–1944), deutscher Jurist und Reichstagsabgeordneter

Siehe auch:
 Fahrenhorst